Eriksbergsparken kan syfta på:

Eriksbergsparken, Stockholm
Eriksbergsparken, Örebro